Михаи́л Сапо́жников:
 Сапожников, Михаил Александрович (1920—1979) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Сапожников, Михаил Григорьевич (1905—1964) — генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза.